Конго — назва:

 Конго (Параїба) — муніципалітет у бразильському штаті Параїба
 Конго (роман) — книга Майкла Крайтона 1980 року
 Конго (фільм) — фільм, знятий по мотивах роману Конго 1995 року
 Конго (гра) — комп'ютерна гра, заснована на фільмі Конго

Конго — назва групи деструктивних духів у вуду африканського походження, див. Петро (Voodoo).

 Конго — один з найбільших бантумовних народів
 Конго — річка в Африці (у верхів'ях Луалаба, ДР Конго)
 Королівство Конго — стародавня держава на території  та Анголи
 Конго — Республіка Конго, країна в Африці
 ДР Конго — Демократична Республіка Конго (колишній Заїр), країна в Африці
 Конго — водоспад в Африці, на річці Івіндо (Габон)
 Конго — шимпанзе, який став відомим завдяки своїм художнім здібностям
 Конго — алмазний порох
 Синекліза Конго — одна із найбільших западин Африки.

Місця в США:

 Конго (Алабама)
 Конго (Арканзас)
 Конго (Огайо)
 Конго (Пенсильванія)
 Конго (Західна Вірджинія)

Особи:

 Анвар Конго, учасник антикомуністичних погромів в Індонезії 1965—1966 і центральна персона в документальному фільмі акт вбивства
 Едвін Конго (1976 року народження), колумбійський футболіст